

Wetenschap 
 een alternatieve benaming (afgekort Da) voor de atomaire massa-eenheid
 Wet van Dalton

Personen 
 Abby Dalton, een Amerikaanse actrice
 John Dalton, een Brits schei- en natuurkundige, bekend van de atomaire massa-eenheid, naar wie de wet van Dalton en daltonisme (kleurenblindheid) zijn vernoemd
 Timothy Dalton, een Britse acteur

Muziek 
 Dalton (Italiaanse band), een Italiaanse progressieve-rockband
 Dalton (Finse band), een Finse band
 Dalton (trio), een Deense rockband

Onderwijs 
 Daltononderwijs

Geografie 
 diverse plaatsen in de VS, waaronder:
 Dalton (Georgia)
 Dalton (Massachusetts)
 Dalton (Minnesota)
 Dalton (Missouri)
 Dalton (Nebraska)
 Dalton (Ohio)
 Dalton (Pennsylvania)
 diverse plaatsen in het Verenigd Koninkrijk, waaronder:
 Dalton (Cumbria), in Engeland
 Dalton-in-Furness, in Cumbria, Engeland
 Dalton (Hambleton), in North Yorkshire, Engeland
 Dalton (Lancashire), in Engeland
 Dalton (Richmondshire), in North Yorkshire, Engeland
 Dalton (West Yorkshire), in Engeland
 Dalton (South Yorkshire), in Engeland
 Dalton (Dumfries and Galloway), in Schotland
 Dalton (South Lanarkshire), in Schotland
 overige plaatsen
 Dalton (Zuid-Afrika)
 Dalton (Israël)

Merk 
 Dalton (motorfiets) en Dalton and Wade, Britse historische motorfietsmerken

Zie ook 
 De Daltons (doorverwijspagina)